Red Hill (Pennsylvania)
Red Hill (South Carolina)
Red Hill (Queensland)

Zie ook
Redhill (doorverwijspagina)